Paloma – imię żeńskie
 Paloma  – meksykańska telenowela z 1998 roku
 Paloma  – brazylijska telenowela z 2019 roku